Чемпионат мира по трековым велогонкам 1964 года прошёл с 8 по 13 сентября в Париже (Франция) на стадионе Парк де Пренс.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт 

1964
 09
Сентябрь 1964 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Чемпионаты мира во Франции